Зыгмунт Мацеевский (;  — ) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения, также радиодиктор и режиссёр радиопередач.

Биография 
Зыгмунт Мацеевский родился в Берлине. В 1939 году окончил  факультет романской филологии Варшавского университета, однако вскоре после началавойна, призван в армию. Затем, во времени немецкой оккупации Польши он был учителем французского языка в Ченстохове. После окончания Второй мировой войны поселился в Познани и там учился актёрскому мастерству в драматической школе. 

Дебютировал на сцене Польского театра в Познани в августе 1945 года. Актёр театров в Познани и Варшаве. Был диктором, режиссёром и актёром передач «Польского радио». Играл в спектаклях польского «театра телевидения» в 1958—1985 годах. Умер в Варшаве, где и похоронен на Северном коммунальном кладбище.

Избранная фильмография 

  — Человек на рельсах / Człowiek na torze
  — Ловушка / Pułapka
  — Ставка больше, чем жизнь / Stawka większa niż życie (только в 6-й серии)
  — Олимпийский факел / Znicz olimpijski
  — Нюрнбергский эпилог / Epilog norymberski
  — В пустыне и джунглях / W pustyni i w puszczy
  — Дверь в стене / Drzwi w murze
  — Самый важный день жизни / Najważniejszy dzień życia (только во 8-й серии)
  — Опали листья с деревьев / Opadły liście z drzew
  — Казимир Великий / Kazimierz Wielki
  — С любовью / Con amore
  — Теневая черта / Smuga cienia
  — Лебёдка / Dźwig
  — Польские пути / Polskie drogi (только в 3-й серии)
  — Кукла / Lalka (только во 2-й серии)
  — Белая мазурка / Biały mazur
  — Жизнь, полная риска / Życie na gorąco (только в 9-й серии)
  — Вишни / Wiśnie / Die Weichselkirschen
  — Секрет Энигмы / Sekret Enigmy
  — Доктор Мурек / Doktor Murek (только в 3-й серии)
  — Встреча в Атлантике / Spotkanie na Atlantyku
  — Дом святого Казимира / Dom świętego Kazimierza
  — На страже своей стоять буду / Na straży swej stać będę
  — Хозяин на Жулавах / Pan na Żuławach
  — Предупреждения / Zmiennicy ''(только в 10-й серии)

Признание 
 1955 — Медаль «10-летие Народной Польши».
 1965 — Заслуженный деятель культуры Польши.
 1977 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Варшавского университета
Похороненные на Северном коммунальном кладбище в Варшаве